Die 20. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1996 Men's World Open Squash Championship) fand vom 16. bis 22. November 1996 in Karatschi, Pakistan statt. Das Preisgeld betrug 130.000 US-Dollar.
 
Zum fünften Mal hintereinander und insgesamt achten Mal gewann Jansher Khan die Weltmeisterschaft. Gegen Rodney Eyles blieb er im Endspiel mit 15:13, 17:15, 11:15 und 15:3 siegreich.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
1996
Squashturnier in Karatschi
PSA World Tour 1996/97